Power Rangers Wild Force – dziesiąty sezon amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży Power Rangers, oparty na japońskim serialu tokusatsu Hyakujuu Sentai Gaoranger.

Seria Power Rangers Wild Force liczy łącznie 40 odcinków i jest pierwszą w historii, która nie została wyprodukowana przez Saban Entertainment, ale Disney Enterprises/BVS Entertainment.

Premiera produkcji odbyła się 9 lutego 2002 roku w Stanach Zjednoczonych, na antenie stacji Fox Kids. Finałowy odcinek został wyemitowany 16 listopada 2002 roku na kanale ABC Family.

Polska premiera serii Power Rangers Wild Force miała miejsce 1 września 2016 roku w serwisie Netflix. Wszystkie odcinki są dostępne w wersji z polskimi napisami.

Fabuła 
Starożytne zło przebudziło się po długim czasie zapomnienia. Jedyną nadzieją dla świata jest poruszająca się po niebie wyspa zwana Animarium, będąca starożytnym królestwem, zniszczonym przez Orgi trzy tysiące lat temu. Żyjące na Animarium wielkie bestie, znane jako Wild Zordy, rekrutują pięciu młodych bohaterów ze współczesnego świata i obdarzają ich mocą do stania się drużyną Power Rangers.

Aby ułatwić rangersom walkę o ocalenie Ziemi przeciwko złym Orgom, Wild Zordy opuszczają swoje siedlisko na wyspie, kiedy bohaterowie najbardziej ich potrzebują. Mając po swojej stronie olbrzymie zwierzęta, Power Rangers Wild Force udowadniają, iż kiedy ludzie i zwierzęta współpracują ze sobą w celu ratowania planety, to nic nie może ich powstrzymać.

Obsada 
Poniższa lista przedstawia głównych bohaterów serialu Power Rangers Wild Force wraz z nazwiskami odtwórców ról.

Rangersi

Sprzymierzeńcy 
 Księżniczka Shayla (Ann Marie Crouch) – strażniczka Animarium.
 Animus (głos: Charles Gideon Davis) – starożytny władca Animarii, wielokrotnie pomagający rangersom.

Rangersi z poprzednich serii

Wrogowie 
 Master Org (Ilia Volok) – dowódca oddziałów Orgów na Ziemi, główny antagonista serii.
 Jindrax (Danny Wayne Stallcup) – samozwańczy mistrz szabli.
 Toxica (Sin Wong) – czarownica, posiadająca zdolność powiększania Orgów.

Zordy

Muzyka tytułowa 

Power Rangers Wild Force, to muzyka tytułowa serii Power Rangers Wild Force, wykorzystana m.in. w czołówce serialu.

Dodatkowo utwór pojawiał się wielokrotnie w trakcie odcinków, w wersji z wokalem oraz instrumentalnej.

Kompozytorem utworu był Lior Rosner, który wcześniej był twórcą tekstu to piosenki czołówkowej serii Power Rangers Time Force. Artysta stworzył również kilka innych ścieżek dźwiękowych na potrzeby serialu.

Spis odcinków 

{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|- style="background: #AABBCC;"
!width="10%"| Premiera w USA
!width="10%"| Premiera w Polsce
!width="7%"| N/o
!width="7%"| Nr w serii
!width="33%"| Polski tytuł
!width="33%"| Angielski tytuł
|-
|colspan=6|
|-
|colspan="6" bgcolor=FF6317 style="color:White"| SEZON DZIESIĄTY – POWER RANGERS WILD FORCE
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.02.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 419
| bgcolor="#DFEFFF"| 1
| Lwie serce
| Lionheart
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.02.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 420
| bgcolor="#DFEFFF"| 2
| Przebudzenie ciemności
| Darkness Awakening
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.02.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 421
| bgcolor="#DFEFFF"| 3
| Klik, klik, przybliż
| Click, Click, Zoom
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 23.02.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 422
| bgcolor="#DFEFFF"| 4
| Nigdy się nie poddawaj!
| Never Give Up!
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 02.03.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 423
| bgcolor="#DFEFFF"| 5
| Przebudzenie prastarego
| Ancient Awakening
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.03.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 424
| bgcolor="#DFEFFF"| 6
| Życzenia na wodzie
| Wishes on the Water
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.03.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 425
| bgcolor="#DFEFFF"| 7
| Niedźwiedzia przysługa
| The Bear Necessities
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 23.03.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 426
| bgcolor="#DFEFFF"| 8
| Poszukiwania duszy
| Soul Searching
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 30.03.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 427
| bgcolor="#DFEFFF"| 9
| Ocalenia Ptaka Duszy
| Soul Bird Salvation
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 06.04.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 428
| bgcolor="#DFEFFF"| 10
| Klątwa wilka
| Curse of the Wolf
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 13.04.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 429
| bgcolor="#DFEFFF"| 11
| Bitwa Zordów
| Battle of the Zords
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 20.04.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 430
| bgcolor="#DFEFFF"| 12
| Przebudź się, Predazordzie
| Predazord, Awaken
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.04.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 431
| bgcolor="#DFEFFF"| 13
| Zemsta Zen-Aku
| Revenge of Zen-Aku
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 04.05.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 432
| bgcolor="#DFEFFF"| 14
| Kryzys tożsamości
| Identity Crisis
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 11.05.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 433
| bgcolor="#DFEFFF"| 15
| Starożytny wojownik
| The Ancient Warrior
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 18.05.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 434
| bgcolor="#DFEFFF"| 16
| Samotny wilk
| The Lone Wolf
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.06.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 435
| bgcolor="#DFEFFF"| 17
| Rozwiązanie siłowe
| Power Play
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.06.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 436
| bgcolor="#DFEFFF"| 18
| Sekrety i kłamstwa
| Secrets and Lies
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.06.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 437
| bgcolor="#DFEFFF"| 19
| Podkręcenie tornada
| The Tornado Spin
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 29.06.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 438
| bgcolor="#DFEFFF"| 20
| O jednego za dużo
| Three’s A Crowd
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 06.07.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 439
| bgcolor="#DFEFFF"| 21
| W ślady ojca
| A Father’s Footsteps
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 13.07.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 440
| bgcolor="#DFEFFF"| 22
| Zaśpiewaj mi piosenkę
| Sing Song
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 20.07.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 441
| bgcolor="#DFEFFF"| 23
| Skrzydła Animarii
| The Wings of Animaria
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.07.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 442
| bgcolor="#DFEFFF"| 24
|rowspan=3| Wzmocnienie z przyszłości
|rowspan=3| Reinforcements from the Future
|-
|colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.08.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 443
| bgcolor="#DFEFFF"| 25
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 10.08.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 444
| bgcolor="#DFEFFF"| 26
| Ostatnia walka Mistrza
| The Master’s Last Stand
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 14.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 445
| bgcolor="#DFEFFF"| 27
| Niedokończona sprawa
| Unfinished Business
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 14.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 446
| bgcolor="#DFEFFF"| 28
| Powrót do domu
| Homecoming
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 21.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 447
| bgcolor="#DFEFFF"| 29
| Flet
| The Flute
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 21.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 448
| bgcolor="#DFEFFF"| 30
| Wesołe miasteczko
| Team Carnival
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 28.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 449
| bgcolor="#DFEFFF"| 31
| Tresura Zordów
| Taming of the Zords
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 28.09.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 450
| bgcolor="#DFEFFF"| 32
| Monitorowanie Ziemi
| Monitoring Earth
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 05.10.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 451
| bgcolor="#DFEFFF"| 33
| Dusza ludzkości
| The Soul of Humanity
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 05.10.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 452
| bgcolor="#DFEFFF"| 34
| Czerwoni na zawsze
| Forever Red
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 19.10.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 453
| bgcolor="#DFEFFF"| 35
|rowspan=3| Nadejście Mistrza
|rowspan=3| The Master’s Herald
|-
|colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 19.10.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 454
| bgcolor="#DFEFFF"| 36
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 02.11.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 455
| bgcolor="#DFEFFF"| 37
| Łowienie przyjaciela
| Fishing For a Friend
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 02.11.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 456
| bgcolor="#DFEFFF"| 38
| Zamknięcie Nexusa
| Sealing The Nexus
|-
|colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.11.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 457
| bgcolor="#DFEFFF"| 39
|rowspan=3| Koniec Power Rangers
|rowspan=3| The End of The Power Rangers
|-
|colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.11.2002
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.09.2016
| bgcolor="#DFEEEF"| 458
| bgcolor="#DFEFFF"| 40
|-
|colspan=6|
|}

Zobacz też 
 Power Rangers
 Power Rangers Time Force
 Power Rangers Ninja Storm

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 logo
 
 
 Power Rangers Wild Force na stronie Power Rangers Central
 Power Rangers Wild Force na Power Rangers Wiki

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Power Rangers
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2002